Anna van Polen (1523-1596) was een dochter van Sigismund I van Polen en van Bona Sforza. Zij was nog ongehuwd toen haar broer Sigismund II overleed. In 1576 huwde zij met Stefanus Báthory, prins van Transsylvanië, die hetzelfde jaar verkozen werd tot koning van Polen. Zij regeerde samen met hem over Polen en bleef kinderloos. Zij overleefde haar echtgenoot en in 1587 hielp zij haar neef en enig erfgenaam Sigismund, zoon van haar zus Catharina van Polen en Johan III van Zweden, om tot de nieuwe koning van het Pools-Litouwse Gemenebest verkozen te worden.

Koning van Polen
Huis Jagiello
Polen, A